Мората () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

Персоналии 
 Мората, Альваро (род. 1992) — испанский футболист.
 Мората, Олимпия Фульвия — итальянская поэтесса и учёная, дочь поэта Фульвио-Пеллегрино М.; жена немецкого учёного Андреаса Грундлера (Andreas Grundler).
 Мората, Урсула Микаэла (1628—1703) — монахиня ордена капуцинов Poor Clares.
  — итальянский гуманист, отец Олимпии М.

Топонимы 
 Мората-де-Тахуния — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Мората-де-Халон — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. 
 Мората-де-Хилока — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.

Примечания